Batschwiller ist der elsässische Name folgender französischer Gemeinden:
 Bernardswiller
 Bernardvillé